Transformers Cybertron, cunoscut în Japonia ca Transformers: Galaxy Force (), este un serial de animație ce a rulat în România în 2005 și 2006 la Cartoon Network și la postul Antena 1 în 2007.

Serial 
Transformers Cybertron este un serial de animație distribuit de Warner Bros Kids și rulat la Cartoon Network în perioada 2005 - 2006. Versiunea originală este în japoneză ( Transformers : Galaxy Force ), iar serialul este succesorul lui Transformers Energon, Superlink în japoneză.

Poveste 

Acțiunea începe pe planeta Cybertron, planeta de baștină devastată a unor roboți numiți transformers. Pe planetă, se găsesc multe surse de energon, ele fiind energia acestor roboți. În această lume, există două mari tabere: Autoboții, ce vor să protejeze universul și Decepticonii, ce vor să îl distrugă. Capul acestei organizații de rău-făcători intergalactici este Megatron / Galvatron, ce vrea să domine orice îi stă în cale. Optimus Prime, liderul Autoboților, trebuie să pună capăt acestora, în noua lor aventură. Distrugerea planetei - devoratoare Unicron ( în același timp un Decepticon antic ) a cauzat crearea unei mari găuri negre ce amenință să înghită Universul.
Vector Prime, anticul paznic al timpului și al spațiului se alătură Autoboților, spunându-le că singura șansă de a închide această gaură, este să găsească patru Cyber Chei de pe planete diferite, împreună cu un obiect antic numit Încuietoarea Omega. Roboții au aventuri pe Velocitron ( Planeta Vitezei ), Planeta Junglei, Pământ și Planeta Gigant, unde găsesc noi prieteni, dar și dușmani de temut.

Episoade

Legături externe
 

Seriale de televiziune
Seriale de animație
Desene animate
Anime
Cartoon Network
Transformers